Ко́ул () — английская фамилия и топоним. Фамилия является искажённой формой слова coal и означает «смуглый, угольно-чёрный». Другое возможное происхождение этой фамилии — сокращение от имени Nicholas. Самое раннее письменное упоминание фамилии Cole датируется 1148 годом. В немецком языке аналогом этой фамилии является Коль, в шотландском — Маккул. Изредка Коул является личным именем.

По данным 2014 года, фамилия Коул занимала 1201-е место по распространённости в мире: её носили 447 990 человек.Распространённость фамилии по странам и территориям:

Фамилия

А 
 Коул, Адам (род. 1989; настоящее имя Остин Дженкинс) — американский рестлер.
  (1922—2001) — глава Геральдической палаты Великобритании.
 Коул, Аллан (1943—2019) — американский писатель.
 Коул, Альфиус (1876—1988) — американский художник, педагог и долгожитель.
 Коул, Альфред (род. 1964; также известен как Эл Коул) — американский боксёр.

Б 
  (1949—2017) — английская писательница и иллюстратор.
  (1916—1964) — американский пианист, органист, музыкальный аранжировщик.
 Коул, Билл:
  (род. 1937; настоящее имя Уильям Шадрак Коул) — американский музыкант, профессор музыки, писатель.
  (род. 1956; настоящее имя Уильям Пол Коул-третий) — американский бизнесмен и политик.
  (род. 1965) — британский метатель ядра.
 Коул, Бинди (род. 1975) — австралийский художник.
 Коул, Боб:
  (1868—1911; настоящее имя Роберт Аллен Коул) — афроамериканский композитор, актёр, драматург, театральный продюсер и режиссёр.
  (род. 1933; настоящее имя Роберт Сесил Коул) — канадский кёрлингист, позднее — спортивный комментатор.
  (род. 1946) — английский музыкант.
  (род. 1976) — новозеландский танцор.

Г 
  (1906—1946; так же известный как Гарри Коул и Поль Коле) — британский солдат, двойной агент.
 Коул, Генри:
 Коул, Генри (1808—1882) — британский госслужащий и изобретатель.
  (род. 1955) — американский иллюстратор и писатель.
 Коул, Геррит (род. 1990) — американский бейсболист.
  (1911—1983) — лейтенант-полковник ВМФ Великобритании.
 Коул, Гораций де Вир (1881—1936) — ирландско-англо-французский поэт, а также шутник-мистификатор.
  (1924—2006; настоящее имя Грейс Элизабет Агнес Энни Коул) — британский трубач и бэнд-лидер.
  (род. 1952; настоящее имя Грэм Коулмен-Смит) — английский актёр кино и телевидения.
 Коул, Гэри (род. 1956) — американский актёр.
  (род. 1956) — австралийский футболист.

Д 
  (1920—1945) — сержант ВМФ США, герой Второй мировой войны, награждённый Медалью Почёта.
 Коул, Даррен (род. 1992) — шотландский футболист.
  (род. 1975) — американский скульптор.
  (1940—2009) — американский актёр кино и телевидения.
 Коул, Десмонд Торн (род. 1922) — южноафриканский ботаник, лингвист, и доктор литературы.
 Коул, Дж. (род. 1985; настоящее имя Джермейн Ламарр Коул) — американский певец и продюсер звукозаписи.
 Коул, Джейд (род. 1979) — американская модель.
 Коул, Джейн (1883–1950) — американская актриса, сценарист и драматург.
 Коул, Джеймс:
  (род. 1988) — британский автогонщик.
  (род. 1952) —  в 2010—2015 годах.
 Коул, Джек:
 Коул, Джек (1911—1974; настоящее имя Джон Юинг Рихтер) — американский хореограф, танцор и театральный режиссёр.
  (1914—1958) — американский иллюстратор-комик.
 Коул, Джо (род. 1981) — английский футболист.
 Коул, Джоанна (1944—2020) — американская детская писательница.
 Коул, Джон:
  (1715—1777) — глава Верховного суда Род-Айленда в 1764—1765 годах.
  (1927—2013) — североирландский журналист.
  (1792—1848) — английский книготорговец, издатель и антиквар.
  (1943—2013) — американский штангист.
  (род. 1942) — американский социолог, профессор Колумбийского университета.
  (род. 1936) — американский антрополог, президент  (1987—1997) и  (2002—2007), директор Национального музея африканского искусства (с 2009 года).
 
  (род. 1957) — английская актриса телевидения.
 Коул, Джулиан Дэвид (1925—1999) — американский учёный-математик.
  (род. 1968) — британский политик, лидер партии «Сыны Корнуолла» с 1997 года.
  (род. 1941) — американский антрополог.
  (1958—2014) — новозеландский футболист.
 Коул, Дэвид:
  (1962—1995) — американский диджей, сочинитель песен и продюсер звукозаписи.
  (род. 1958) — юрист, учёный, писатель, профессор Школы права университета Джорджтаун, директор АСЗГС.
  (1902—1978) — юрист, госслужащий, арбитр, директор 
  (род. 1987) — английский регбист.
  (1921—1965) — американский аэрокосмический инженер, футурист, лектор и писатель.

И 
 Коул, Иэн (род. 1989) — американский хоккеист.

К 
 Коул, Кайла (настоящее имя Мартина Яцова; род. 1978) — словацкая фотомодель, актриса, телеведущая.
 Коул, Карлтон (род. 1983) — английский футболист.
  (род. 1950) — австралийский писатель и академик.
 Коул, Кейша (род. 1981) — американская певица, сочинительница песен, продюсер звукозаписи и предпринимательница.
 Коул, Кеннет:
  (род. 1954) — американский , основатель модного дома .
  (1900—1984) — американский биофизик.
  (1938—2010; настоящее имя Альберт Франклин Ракер) — американский телеведущий и диск-жокей.
 Коул, Кози (настоящее имя Уильям Рэндольф Коул; 1909—1981) — американский джазовый барабанщик.
  (род в XX в.) — американский дизайнер компьютерных игр, программист и писатель.
  (1822—1924) — американский политик, долгожитель.
  (1852—1885) — первый чернокожий барристер в английском суде.
 Коул, Кристина (род. 1982) — английская актриса.
 Коул, Кристофер:
  (род. 1982) — американский скейтбордист.
  (1770—1836) — капитан ВМФ Великобритании.
 Коул, Кристофер Окоро (1921—1990) — генерал-губернатор Сьерра-Леоне с 31 марта по 19 апреля 1971 года, первый президент Сьерра-Леоне с 19 по 21 апреля 1971 года.
  (род. 1961) — американский фотограф Los Angeles Times.
 Коул, Кэрролл (1938—1985) — американский серийный убийца.

Л 
 Коул, Ламонт (1916 — 1978) — американский эколог, профессор Корнеллского университета, президент  (1967-1968).
 Коул, Ларнелл (род. 1993) — английский футболист.
 Коул, Лестер (1904—1985) — американский сценарист.
 Коул, Лили (род. 1987) — английская модель, актриса кино и телевидения, антрепренёр.
 Коул, Линнетт (род. 1978; после замужества — Линнетт Коул-О’Нэн) — американская модель.
  (род. 1961) — английский певец и сочинитель песен, лидер группы .
  (род в XX в.) — американский дизайнер компьютерных игр, режиссёр и сценарист.
 Коул, Лоури (1772—1842) — ирландско-британский генерал и политик.
  (1925—2013) — американский политик и судья.

М 
 Коул, М. Дж. (род. 1973; настоящее имя Мэттью Джеймс Фирт Коулмен) — английский диджей, продюсер звукозаписи и ремиксер.
 
 Коул, Маргарет (1893—1980; настоящее имя Маргарет Изабель Постгейт) — английский политик-социалист и писательница, жена и соавтор Джорджа Дугласа Говарда Коула.
  (род. 1959) — британская писательница и предпринимательница.
 Коул, Мэтт (род. 1996) — игрок в американский футбол.

Н 
 Коул, Натали (1950—2015) — американская певица, актриса, автор песен.
 Коул, Нельсон (1833—1899) — бизнесмен и офицер армии США.
 Коул, Норрис (род. 1988) — американский баскетболист.
 Коул, Нэт Кинг (1919—1965; настоящее имя Натаниэль Адамс Коулз) — американский джазовый пианист и певец.

О 
 Коул, Оливия (1942—2018) — американская актриса.
 Коул, Орландо (1908—2010) — американский виолончелист и музыкальный педагог.

П 
  (род. 1957) — американо-израильский поэт и переводчик.
 Коул, Пола (род. 1968) — американская певица и автор песен.

Р 
 
  (род. 1958) — профессор Флоридского Атлантического университета, писатель-финансист.
 
 Коул, Роберт Джордж (1915—1944) — герой Второй мировой войны, один из двух солдат 101-й воздушно-десантной дивизии, которые были награждены Медалью Почёта.

С 
 Коул, Сара (1805—1857) — американская художница.
 Коул, Стивен:
  (род. 1970) — американский джаз-саксофонист, «профессор-консультант» по вопросам музыкального бизнеса при .
 Коул, Стивен (род. 1971) (иногда публикующийся под псевдонимом Тара Саммс) — британский писатель.
  (1633—1713) — дочь  и Энн Хатчинсонов; единственная выжившая во время крупного нападения индейцев на первое поселение европейских колонистов на Род-Айленде.

Т 
  (род. 1971) — канадский актёр озвучивания.
 Коул, Теджу (род. 1975) — американский писатель, фотограф, историк искусства.
 Коул, Тейлор (род. 1984) — американская актриса и фотомодель.
  (1960—1999) — студент Техасского технологического университета, обвинённый в изнасиловании своей сокурсницы. Умер в тюрьме, отсидев 14 лет, после чего был полностью оправдан.
  (1852—1931) — американский резчик по дереву.
  (род. 1981) — американская похитительница детей и убийца.
 Коул, Томас:
  (род. 1949) — американский политик, председатель  в 2006—2008 годах, один из двух конгрессменов, являющихся коренными американцами.
 Коул, Томас (1801—1848) — англо-американский художник-пейзажист, брат Сары Коул.
  (род. 1982) — американский .

У 
 Коул, Уильям:
  (1714—1782) — английский священник и антиквар.
  (1881—1968) — американский  и тренер. Главный тренер футбольной команды  (1903), Виргинского университета (1905—1906) и Университета Небраски-Линкольна (1907—1910).
  (1904—1987) — американский политик, юрист и госслужащий, первый руководитель Международного агентства по атомной энергии в 1957—1961 годах.
  (1874—1953) — генерал армии США.
 
 Коул, Уэйн Дональд Брабендер (род. 1945; более известен как Уэйн Брабендер) — американо-испанский баскетболист и баскетбольный тренер.

Ф 
 Коул, Франк (1954—2000) — канадский кинорежиссёр-документалист, кинооператор, исследователь.
 Коул, Фред:
  (1948—2017; настоящее имя Фредерик Ли Коул) — американский рок-певец и гитарист.
  (1912—1986) — американский библиотекарь и историк, президент  и Университета Вашингтона и Ли.
  (1931—2020; настоящее имя Лайонел Фредерик Коул) — американский джаз-певец и пианист.
 Коул, Фрэнк Нельсон (1861—1926) — американский математик.

Х 
  (род. 1963) — канадская джазовая певица.
 Коул, Хуан (род. 1952) — американский академик, историк, профессор Мичиганского университета.
  (1910—2005) — американский историк и военный.

Ч 
 Коул, Чарли (1955—2019) — американский фотожурналист.
 Коул, Чарли (род. 1986) — американский гребец.

Ш 
 Коул, Шерил (до замужества Шерил Энн Туиди; род. 1983) — британская певица.

Э 
 Коул, Эдвард:
  (1909—1977) — президент General Motors в 1968—1974 годах.
  (1879—1918) — майор армии США.
 Коул, Эдвард Уильям (1832—1918) — австралийский книготорговец и издатель.
  (1895—1984) — британский военный лётчик-ас.
 Коул, Элизабет Доротея (более известна под фамилией Боуэн; 1899—1973) — англо-ирландская писательница, кавалер ордена Британской империи.
 Коул, Эдриэн (1895—1966) — австралийский военный лётчик.
 Коул, Элли (род. 1991) — австралийская паралимпийская спортсменка (плавание и баскетбол на колясках).
 Коул, Энди (род. 1971; также известен под именем Эндрю) — английский футболист.
  (1934—1986; настоящее имя Синтия Коулмен) — американская певица.
 Коул, Эрик (род. 1978) — американский хоккеист.
 Коул, Эшли (род. 1980) — английский футболист.

Ю 
  (ок. 1590—1680; более известна под прозвищем Конфетка Коул) — единственная женщина, осуждённая за колдовство в Нью-Гэмпшире.

Составная фамилия 
  (род. 1987) — британский автогонщик.

Вымышленные персонажи 
  — персонаж труппы «Таблетка радости» в исполнении комика .
 Гордон Коул — персонаж телесериала «Твин Пикс» в исполнении актёра Дэвида Линча.
 Локи Коул — персонаж видеоигры Final Fantasy VI.
 Маркус Коул — персонаж телесериала «Вавилон-5» в исполнении актёра .
  — персонаж телесериала «Улица Коронации» в исполнении актёра .
  — персонаж телесериала «Жители Ист-Энда» в исполнении актёра .

Имя 
  (род. 1998) — американский автогонщик.
 Олдрич, Коул (род. 1988) — американский баскетболист.
 Портер, Коул (1891—1964) — американский композитор и сочинитель песен.
  (род. 1955) — американский поэт, переводчик, редактор, копирайтер и профессор.
 Спроус, Коул (род. 1992) — американский актёр кино и телевидения (см. тж. Спроус, Дилан и Коул).
  (род. 1991) — американский автогонщик.
  (1919—2003) — американский фотограф, сын Эдварда Уэстона.
 Хаузер, Коул (род. 1975) — американский актёр кино и телевидения.
 Хэмелс, Коул (род. 1983) — американский бейсболист.
  (1844—1916; настоящее имя Томас Коулмен Янгер) — американский преступник.

Второе имя
  (1825—1911; более известна как Зеральда Джеймс) — мать преступников  и Джесси Джеймсов.
 Стивен Коул Клини (1909—1994) — американский математик.

Вымышленные персонажи
 Коул Тёрнер — персонаж телесериала «Зачарованные» в исполнении актёра Джулиана Макмэхона.

Топоним 
США
 Коул — округ в Миссури.
  — городок в Оклахоме.
Прочие страны и территории
  — полуостров Антарктиды.
Составные топонимы
  — поселение в Новой Шотландии (Канада).
  — город в Северной Дакоте (США).
  — поселение в Калифорнии (США).
  — деревня в Саскачеване (Канада).
  — район Сан-Франциско (Калифорния, США).
  — гора в штате Нью-Йорк (США).
 Коулмонт — ряд топонимов в США.

Корабли ВМФ США 
 USS Cole:
  — эскадренный миноносец (1919—1945).
 USS Cole (DDG-67) — эскадренный миноносец (1996 — )
  — случился 12 октября 2000 года, 17 погибших и 39 раненых.
  — эскортный миноносец (1943—1972).

Прочее 
  — американская автомобильная компания (1909—1925).
  — американский модный дом (с 1982).
  — шотландская музыкальная группа (1982—1989, 2004).
 Премия Коула
 
  — дом и студия (построены в 1812 году) художника Томаса Коула, Национальный исторический памятник и .

См. также 
 Коулз
 Коулман

Примечания